Шахматовы — старинный русский дворянский род.
Происхождение рода Шахматовых историками XX в. не удается установить точно. Предполагается, что Шахматовы не имели отношения к роду татарских князей Шихматовых или Шахматовых, потом Ширинских-Шихматовых, и не отличались ни знатностью происхождения, ни высоким служебным положением, в следствии этого и не попали в большинство генеалогических сборников. 
По оценкам историков в XVII в. известно несколько ветвей Шахматовых, родственные связи которых не ясны:

Связанные статьи 
 Переяславль-Залесская ветвь, 
 Саратовская (Курмышская) ветвь,
 Костромская ветвь, 
 Кашинская ветвь, 
 Можайская ветвь, 
 Козловская ветвь, 
 Тамбовская ветвь.

Из них лишь члены Переяславль-Залесской ветви достигают придворного чина «постельного истопника», который держится в их семье в течение всего XVII в. и в XVIII в. заменяется званием камер-лакея.
Остальные Шахматовы — провинциальные дети боярские.
 
Один из родов Шахматовых, вероятно Костромской ветви, записан в VI часть родословной книги Костромской губернии.
Описание герба: В золотом щите шахматный пояс в четыре ряда, чёрный с серебром. Щит увенчан дворянским коронованным шлемом. Нашлемник: два золотых орлиных крыла, на каждом шахматный пояс чёрный с серебром в четыре ряда.
Намёт: справа чёрный с золотом, слева — чёрный с серебром.

На начало XXI в. историко-генеалогическую ценность представляют из себя материалы собранные поколениями представителей Саратовской (Курмышской) ветви, оригиналы которых хранятся в государственных архивах Саратова, Москвы и Санкт-Петербурга России.

Примечания

Литература 
 ГАСО, фонд 660, оп 1. 
 E. H. КУШЕВА ХОЗЯЙСТВО САРАТОВСКИХ ДВОРЯН ШАХМАТОВЫХ В XVIII ВЕКЕ  // ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР ЛЕНИНГРАД 1929
 

Шахматовы